Александр Дибривный:
* Дибривный, Александр Иванович (1927—1997) — советский оператор-постановщик и сценарист.
 Дибривный, Александр (род. 1969) — латвийский футболист и мини-футболист.